Julien Schillemans (1906-1943), Belgisch architect
 Kasper Schillemans Belgisch beeldhouwer
 Marc Schillemans (1951), Belgisch acteur